Dette er en liste over borgmestre af Berlin siden 1809, hvor man benyttede titlen Oberbürgermeister ≈ overborgmester indtil 1991, og fra 1951 regerende borgmester.

Overborgmester for den kongelige hovedstad (1809–1920)

Overborgmester for Stor-Berlin (1920–1951) 

Louise Schroeder fungerede på vegne af Ernst Reuter. Valget af Reuter som overborgmester blev nemlig ikke anerkendt af Sovjetunionen. På grund af Schroeders sygdom fungerede Ferdinand Friedensburg for Schroeder i tre og en halv måned. Den 30. november 1948 indsatte Sovjetunionen sin egen overborgmester for Øst-Berlin. Dermed blev byen i realiteten delt.

Overborgmester for Øst-Berlin (1948–1991)

Regerende borgmester i Berlin siden 1951 

{| class="wikitable sortable plainrowheaders" 
!rowspan="2"| Portræt
!rowspan="2"| Navn
!rowspan="2"| Parti
!colspan="2"| Periode
|-
! Tiltrådt !! Fratrådt
|-
| 
| Ernst Reuter
| SPD
| 1. februar 1951
| 29. september 1953
|-
| 
| Walther Schreiber
| CDU
| 22. oktober 1953
| 11. januar 1955
|-
| 
| Otto Suhr
| SPD
| 11. januar 1955
| 30. august 1957
|-
| 
| Franz Amrehn
| CDU
| 30. august 1957
| 3. oktober 1957
|-
| 
| Willy Brandt
| SPD
| 3. oktober 1957
| 1. december 1966
|-
| 
| Heinrich Albertz
| SPD
| 1. december 1966
| 19. oktober 1967
|-
| 
| Klaus Schütz
| SPD
| 19. oktober 1967
| 2. maj 1977
|-
| 
| Dietrich Stobbe
| SPD
| 2. maj 1977
| 23. januar 1981
|-
| 
| Hans-Jochen Vogel
| SPD
| 23. januar 1981
| 11. juni 1981
|-
| 
| Richard von Weizsäcker
| CDU
| 11. juni 1981
| 9. februar 1984
|-
| 
| Eberhard Diepgen
| CDU
| 9. februar 1984
| 16. marts 1989
|-
| 
| Walter Momper
| SPD
| 16. marts 1989
| 24. januar 1991
|-
| 
| Eberhard Diepgen
| CDU
| 24. januar 1991
| 16. juni 2001
|-
| 
| Klaus Wowereit
| SPD
| 16. juni 2001
| 11. december 2014
|-
| 
| Michael Müller
| SPD
| 11. december 2014
| 21. december 2021
|-
| 
| Franziska Giffey
| SPD
| 21. december 2021
|nuværende
|}

 
Lister over personer